Stephens může znamenat:

příjmení
 viz Stephens (příjmení)

místní název
 Stephens City, město ve Virginii (USA)
 Stephens County, tři okresy v USA

podobná jména
 Stephenson
 Stevens
 Stevenson